Šumice (Moravia meridionale) – comune della Repubblica Ceca facente parte del distretto di Brno-venkov
 Šumice (Zlín) –  comune della Repubblica Ceca facente parte del distretto di Uherské Hradiště